La saga Bridget Jones fait référence à un personnage dont le nom apparaît dans le titre de plusieurs œuvres.

Romans 
 Le Journal de Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary), roman d’Helen Fielding publié en 1996 ;
 Bridget Jones : L'Âge de raison (Bridget Jones: The Edge of Reason), roman du même auteur publié en 1999 ;
 Bridget Jones : Folle de lui (Bridget Jones: Mad About the Boy), roman du même auteur publié en 2013 ;

Films 
 Le Journal de Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary), film réalisé par Sharon Maguire et sorti en 2001 ;
  L'Âge de raison (Bridget Jones: The Edge of Reason), film réalisé par Beeban Kidron et sorti en 2004 ;
 Bridget Jones Baby (Bridget Jones's Baby), film réalisé par Sharon Maguire et sorti en 2016.

Comédie musicale 
  (Bridget Jones' Diary), comédie musicale en cours de réalisation.

Bridget Jones